Sant'Andrea může být:

 Sant'Andrea Frius – italská obec v provincii Sud Sardegna v regionu Sardinie
 Sant'Andrea al Quirinale – kostel svatého Ondřeje na Kvirinálu, v Římě
 Sant'Andrea Forisportam – katolický kostel v Pise

Externí odkazy